GLN peut désigner :
 Global Location Number (en français, code lieu-fonction), un identifiant unique d'entreprise utilisé en logistique ;
 GLN 15-16, une base de données bibliographiques des livres imprimés à Genève, Lausanne et Neuchâtel aux  et .